GML est un sigle qui peut désigner :
 Geography Markup Language ;
 Graph Modelling Language ;
 Generalized Markup Language ;
 Game Maker Language, un langage de programmation ;
 Group Menatep Limited, une entreprise ;
 glycerol mono-laurate, un composé naturel à action bactéricide.

GML est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Hostomel, un aéroport international réservé au fret, situé près de Kiev, en Ukraine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports